Alepisauroidei — підряд променеперих риб ряду Авлопоподібні (Aulopiformes).

Класифікація 
 †Enchodontoidea
 † Cimolichthyidae
 † Enchodontidae
 † Eurypholidae
 Alepisauroidea
 Alepisauridae
 Evermannellidae
 Paralepididae
 Scopelarchidae

Посилання 
 Joseph S. Nelson: Fishes of the World. John Wiley & Sons, 2006. ISBN .

Авлопоподібні
Підряди риб